123 км (123-й кіломе́тр; Сто два́дцять тре́тій кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва таких об'єктів:



Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи 
 123 км — зупинний пункт Львівської залізниці.
 123 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці.

Пости
 123 км — колійний пост Придніпровської залізниці.

123 км (селище) — населений пункт у Кемеровській області

Див. також 
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (1)